Рашовић-(Raste/Fundina) пореклом из Црне Горе. Кучи из групе Дрекаловића.

Одатле се неколико браће одселило на територију Србије (Краљево).Презиме носи име по Рашу од оца Лајка из села Лајковића, Подгорица.